Дале Гру (* 1962) — норвезька письменниця, дитяча письменниця, поетеса, драматург, прозаїк-романіст і лібретист.

 Александер Дале Оен (1985—2012) — норвезький плавець, олімпійський медаліст.
 Еріх Дале — німецький офіцер, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Йоганнес Дале (* 1997) — норвезький біатлоніст, призер чемпіонату світу.

Див. також 
 Дейл